Шотландский Первый Дивизион 1913/1914 () — 24-й сезон чемпионата Шотландии по футболу. Он начался 16 августа 1913 года и закончился 29 апреля 1914 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Шотландии на statto.com 

1913/1914
Шотландия
Шотландия
Спорт в Шотландии в 1913 году
Спорт в Шотландии в 1914 году